Пётр Кашкин: Кашкин, Пётр Гаврилович (1695—1764) — вице-адмирал флота.
 Кашкин, Пётр Тимофеевич (1912—1988) — советский животновод, Герой Социалистического Труда (1966).